Die Deutsche Volleyballmeisterschaft der A-Jugend 2014 wird vom 24. bis 25. Mai in Saarbrücken (Endrunde männlich) und Biberach an der Riß (Endrunde weiblich) ausgetragen.

Die Meister und Vizemeister der acht Regionalverbände qualifizieren sich bei ihren Regionalmeisterschaften für die Endrunden. Als Ausrichtervereine sind der TG Biberach 1847 bei den Mädchen und der TV Bliesen bei den Jungen bereits fix für die Endrunde qualifiziert.

Als Titelverteidiger gehen der TSV Mühldorf (männlich) bzw. der Dresdner SC (weiblich) - vorbehaltlich einer Qualifikation bei den jeweiligen Regionalmeisterschaften – ins Rennen.

Qualifikation 
Als Qualifikation gelten die Regionalmeisterschaften der acht Regionalverbände. Hierzu qualifizieren sich die besten Teams der Bundesländer des jeweiligen Regionalverbandes.

 Regionalverband Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Regionalverband Nordwest: Bremen, Niedersachsen
 Regionalverband Nordost: Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt
 Regionalverband West: Nordrhein-Westfalen
 Regionalverband Ost: Thüringen, Sachsen
 Regionalverband Südwest: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
 Regionalverband Südost: Bayern
 Regionalverband Süd: Nordbaden, Südbaden, Württemberg

Der Regionalverband Süd hat im weiblichen Bereich nur einen Startplatz für den Meister des Regionalverbandes (gemäß DVV-Länderranking 2014). Gleiches gilt im männlichen Bereich für den Regionalverband Nordost. Als Ausrichtervereine sind der TG Biberach 1847 bei den Mädchen und der TV Bliesen bei den Jungen bereits fix für die Endrunde qualifiziert.

Finalrunde 
Im Rahmen der Vorstandssitzung der Deutschen Volleyball Jugend (dvj), der Nachwuchsorganisation des Deutschen Volleyball-Verbands am 2. Februar 2014 in Gotha wurde traditionsgemäß der Rahmenspielplan für die Deutschen Meisterschaften in der Halle festgelegt. Diese Auslosung der Regionalverbände ist für alle Altersklassen gültig.

Gruppenphase 
In den Gruppen spielt jeder gegen jeden auf zwei Gewinnsätze. Im Anschluss spielen die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen im K.-o.-System um vier Plätze im Viertelfinale entsprechend der Auslosung (siehe unten) gegeneinander.

Im weiblichen Bereich wird der Platz des Vizemeisters Süd vom Veranstalter TG Biberach 1847 eingenommen. Bei den Jungen nimmt der Veranstalter TV Bliesen den Startplatz des Vizemeisters Nordost ein.

K.O. - Runde 
Die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen spielen im K.-o.-System in der Zwischenrunde gemäß Auslosung vom 2. Februar um vier Plätze im Viertelfinale gegeneinander. Die Verlierer der Zwischenrunde spielen um die Plätze 9–12, die Verlierer der Viertelfinals spielen noch um die Plätze 5–8. Das Spiel um Platz 3 wird nicht durchgeführt. Beide Verlierer der Halbfinals erhalten eine Bronzemedaille.

Weblinks 
 Deutsche Volleyballmeisterschaften aller Altersklassen

Einzelnachweise 

A 2014
Volleyballveranstaltung 2014